Кубок мира по конькобежному спорту 2016/2017 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые прошли с 11 ноября 2016 года по 12 марта 2017 года. Было проведено 6 этапов. По результатам первых четырёх этапов Кубка мира конькобежцы квалифицировались на чемпионат Европы и на чемпионат мира на отдельных дистанциях. Пятый этап стал отборочным для чемпионата мира по классическому многоборью и чемпионата мира по спринтерскому многоборью. На финале Кубка, который в виду отказа Челябинска проводился в Ставангере были допущены 12 лучших спортсменов согласно классификации на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин. В финальном забеге масс-старта участвовало по 15 человек.

Календарь

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определённый норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2015 года. Нормативы одинаковы для всех катков, кроме трёх высокогорных крытых катков в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Урумчи, для которых определены другие нормативы.

Квоты 
Количество участников от каждой страны определяется по итогам Кубка мира 2015/16.

Формат соревнований 
При наличии 28 и менее участников проводятся забеги только в дивизионе А. При наличии более 28 участников в дивизионе А выступят 20 спортсменов.

На дистанциях 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин при наличии 20 и менее участников проводятся забеги только в дивизионе А. При количестве участников от 21 до 24 в дивизионе А будут соревноваться 12 спортсменов. Если участников больше 24, то в дивизионе А выступят 16 конькобежцев.

На дистанциях 5000 м у женщин и 10 000 м у мужчин в дивизионе А выступят 12 спортсменов.

В масс-старте при количестве участников менее 24 все выступят в дивизионе А, при большем количестве организуются полуфинальные и финальные забеги.

У мужчин в общий зачёт дистанции 5000 метров идут результаты на дистанциях 5000 и 10 000 метров, у женщин в общий зачёт на 3000 метров идут результаты на 3000 и 5000 метров.

На пятом этапе в Берлине будет два дополнительных зачёта — спринт (в зачёт пойдёт сумма результатов на дистанциях 500 и 1000 метров) и многоборье (в зачёт пойдёт сумма результатов на дистанциях 1500 и 5000 метров у мужчин и 1500 и 3000 метров у женщин).

Начисление очков 
Очки начисляются участникам обоих дивизионов в зависимости от числа участников.

Масс-старт 
Очки начисляются первым четырём спортсменам на промежуточном финише. На финише дистанции начисляются очки первым шести спортсменам.

Зачёт на отдельных дистанциях 
Первые 12 спортсменов.

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Ссылки 
 Communication No. 2031 ISU World Cup Speed Skating 2016/17
 ISU World Cup Speed Skating Final allocated to Stavanger (NOR)
 Зачёт Кубка мира 500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 3000/5000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 5000/10000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (женщины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (мужчины
 Зачёт Кубка мира масс-старт (женщины)
 Зачёт Кубка мира масс-старт (мужчины
 Зачёт Кубка мира командный спринт (женщины)
 Зачёт Кубка мира командный спринт (мужчины
 Результаты первого этапа
 Результаты второго этапа
 Результаты третьего этапа
 Результаты четвёртого этапа
 Результаты пятого этапа
 Результаты шестого этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2016 год в конькобежном спорте
2017 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017
Кубок мира по конькобежному спорту 2016/2017